Río Piedras (Argentina)
Rio Piedras (Espanha) - Rio da Andaluzia
Río Piedras (Porto Rico)

Ver também 
 Piedras
 Rio das Pedras